DPN ist eine Abkürzung für:
 Demokratische Partei Nauru
 Diphosphopyridinnucleotid, ein alter Name für Nicotinamidadenindinukleotid
 diabetische Polyneuropathie oder diabetische periphere Neuropathie

DPN